Motif Window Manager (MWM) — менеджер окон X Window System, основанный на Motif.

Обзор 
MWM — легковесный, и, по нынешним меркам, крайне минималистичный менеджер окон: например, он не поддерживает виртуальные рабочие столы. Простой текстовый файл используется для генерации меню, другой для управления цветами интерфейса и кое-чем еще.

Разработчики 
Motif и MWM были основаны Open Software Foundation (поэтому Motif иногда называют «OSF/Motif»), но сейчас принадлежат The Open Group.

Лицензия 
Изначально MWM и Motif можно было только купить. Похожее ПО имело название OpenMotif, но не являлось открытым или свободным программным обеспечением. В 2012 году Motif и MWM были опубликованы как свободное ПО под лицензией LGPL.

См. также 
 FVWM

Ссылки 
 SourceForge: Motif
 Open Motif project page
 The Motif FAQ 
 Motif: Volumes 6A and 6B
 Motif User’s Guide

Оконные менеджеры X Window System